Teulada – miejscowość i gmina we Włoszech
 Teulada – gmina w Hiszpanii